Valvert peut faire référence à :

Toponymes
 un étang, l'étang du Valvert, dans le Morbihan ;
 une des portes du boulevard périphérique de Lyon, à Tassin-la-Demi-Lune ;
 Notre-Dame-de-Valvert, église paroissiale de la commune d'Allos (Alpes-de-Haute-Provence) ;
 Notre-Dame-de-Valvert, chapelle et ancienne église paroissiale de Vergons.

Littérature
 le collège de Valvert, cadre du roman De si braves garçons de Patrick Modiano, largement inspiré de l'école du Montcel que l'écrivain a fréquentée de 1956 à 1960;
 le vicomte de Valvert, un antagoniste de la pièce Cyrano de Bergerac.
 Odet de Valvert, personnage créé par Michel Zévaco, qui apparaît dans le cycle des Pardaillan au livre 9, La Fin de Pardaillan. Il est le cousin par alliance de Jehan de Pardaillan, le fils du chevalier de Pardaillan.

Marques
 Valvert, une marque d'eau minérale du groupe Nestlé.
 Valvert foundation, l'une des deux fondations créée dans un paradis fiscal (Panama) (l'autre étant la Rousseau Foundation) par le cabinet d'avocats d'affaires panaméen Mossack Fonseca, sur demande de la Société Générale, exprimé en 2008 en pleine crise financière de 2008, pour gérer ses sociétés-écran (selon les données révélées par les Panama Papers, telles que présentées par Cash investigation en 2016. Ces deux fondations ont pour mission d'agir , le demandeur précisant Nous devons être sûrs que ces fondations (...) serons contrôlées par nous qui agirons sur instruction de nos clients.

Notes et références

Voir aussi